Silvio De Nicolai – calciatore italiano
 Aimar-Charles-Marie de Nicolaï – magistrato francese
 Ammon de Nicolaï – vescovo francese
 Antoine Chrétien de Nicolaï – nobile e militare francese
 Aymar de Nicolaï – nobile e vescovo francese
 Aymar Jean de Nicolaï – nobile e magistrato francese
 Aymard-François de Nicolaï – politico francese
 Jean de Nicolaï – nobile francese
 Patricia de Nicolaï – profumiera francese
 Scipion de Nicolaï – funzionario e politico francese

Pagine correlate 
Nicolai